

Zgodovinsko ozadje 

Tuskulski grofje  (Grofje od Tuskula; ; ; ;  - tudi Tuskulanski grofje) je bila najmočnejša svetovljanska plemiška rodbina v Laciju, blizu Rima, v dandanašnji Italiji. Najmogočnejša je bila med 10. In 12. stoletjem. Precej papežev in protipapežev skozi 11. stoletje je izhajalo iz njihovih vrst. Oni so ustvarili in izpopolnili politično obliko papeškega plemstva, skozi katero je bilo mogoče izvoliti papeže le izmed rimskega plemstva. Obdobje, ko je obvladovala papeštvo ženska veja Tuskulanov, označujejo zgodovinarji kot Mračno stoletje (), deloma tudi kot pornokracijo – čeprav je treba Liutprandovo opisovanje pohujšljivih dogodkov brati s pridržkom, saj niti ne prikriva svoje pristranskosti in sovraštva do »nekaterih ljudi«, ki jih je »imel v želodcu«. 

Tuskulski grofje so obvladovali rimsko versko in svetno politiko več kot skozi stoletje. Vplivali so na vladanje papežev, a poleg tega skozi službo senatorjev in konzulov obvladovali civilno življenje. Večinoma so bili naklonjeni bizantinskim cesarjem ter se zoperstavljali svetorimsko-nemškim vladarjem. 
Po letu 1049 je z imenovanjem Leona IX. »tuskulsko papeštvo« prišlo do svojega konca. Napake vtikanja svetne oblasti v cerkvene zadeve so kot odziv sprožile na neki način klinijsko gibanje ter gregorijansko reformo. Spremenjene razmere po letu 1062 so povzročile, da so Tuskulski grofje prestopili na stran svetorimskih cesarjev iz zoper rimske cerkvene prenovitelje. 1059 je Nikolaj II. z odlokom In nomine Domini, ki je nastal pod vplivom ali v obdelavi vplivnega prenovitelja - kardinala Humberta – napravil konec plemiško-papeški vladavini, pa tudi pripravil osnovo za še težji – investiturni boj.

Tuskulski grofje – rodovnik

Sklici

Slikovna zbirka

Glej tudi 

 Tuskulski grofje
 Družina Colonna
 Crescenzi (družina)
 Družina Orsini
 seznam papežev
 seznam protipapežev
 seznam vladarjev
 Sveto rimsko cesarstvo
 Bizantinsko cesarstvo
 Srednji vek

Nadaljnje branje 

Lexikon für Theologie und Kirche (=LThK) I-X, 2.völlig neu bearbeitete Auflage, Herder, Freiburg – Basel – Wien 1957-1967.

Zunanje povezave 

The pedigree of Gregory (I; II; Count) of Tusculum
pedigree of Alberic III (Count) of Tusculum
Colonna family The Editors of Encyclopædia Britannica

Conti di Tuscolo (Parte I)
Conti di Tuscolo (Parte II)
 I conti di Tuscolo (999-1179). Caratteri delle vicende familiari, dell'assetto patrimoniale e del loro Adelspapsttum. Tesi di Laurea Valeria Guarnieri
I conti di Tuscolo di Valeria Beolchini (sestavek in grb)
Origine della dinastia Colonna: i Tuscolani

Italijanski plemiči
Plemiške rodbine
Svetorimsko papeštvo
Srednjeveški Rim